3 miejscowości w Polsce: 
 Robakowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Stolno 
 Robakowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Luzino 
 Robakowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik